Алексе́й Григо́рьев:
 Григорьев, Алексей (16??—1735) — российский иконописец.
 Григорьев, Алексей — российский композитор.
 
 Григорьев, Алексей Алексеевич (род. 1937) — российский географ, геоморфолог.
 Григорьев, Алексей Васильевич (1860—1916) — русский микробиолог, патологоанатом и судебный медик.
 
 Григорьев, Алексей Львович (1904—1990) — советский литературовед, профессор ЛГУ.
 Григорьев, Алексей Семёнович (род. 1956) — советский и российский художник.
 Григорьев, Алексей Сергеевич (1936—2003) — советский и российский краевед.
 Григорьев, Алексей Станиславович (1949—2002) — советский и российский скульптор, график.